Polaroid může mít více významů:

 Polaroid Corporation – nadnárodní výrobce spotřební elektroniky a brýlí, bývalý výrobce instantních fotoaparátů a filmový producent
 Instantní fotoaparát, někdy označovaný jako „Polaroid“ po společnosti, která vynalezla princip – typ fotoaparátu
 Instantní film – fotografie, které jsou někdy označovány jako „polaroidy“ podle společnosti, která je původně vyvinula a prodávala
 Polaroid (brýle) – brýle, které zabraňují oslnění snížením světla pomocí polarizované čočky
 Polaroid (fólie) – syntetická plastová fólie, která se používá k polarizaci světla
 Polaroid (album) – album americké skupiny Phantom Planet